Municipio de Aldama puede referirse a lo siguiente:

 Municipio de Aldama (Chiapas).— Un municipio del estado de Chiapas.
 Municipio de Aldama (Chihuahua).— Un municipio del estado de Chihuahua.
 Municipio de Aldama (Tamaulipas).— Un municipio del estado de Tamaulipas.